Chwile (album Goya)
 Chwile (album Cisza jak ta)
 Chwile (film)